El término Floridablanca puede hacer referencia:

 a José Moñino y Redondo,  I conde de Floridablanca, (1728-1808), prominente estadista español que ocupó diversos cargos durante los reinados de Carlos III y Carlos IV;
 al condado de Floridablanca, título nobiliario español.
Censo de Floridablanca  documento censal elaborado en España bajo la dirección del  I Conde de Floridablanca
 al grupo de música español, Floridablanca.

También a distintos lugares que deben su nombre a dicho personaje:

 Floridablanca, un municipio filipino de primera clase en la provincia de Pampanga;
 Floridablanca, un municipio colombiano del departamento de Santander;
 Nueva Colonia y Fuerte de Floridablanca, llamada frecuentemente Floridablanca, asentamiento español del siglo XVIII cuyos vestigios se encuentran en la provincia de Santa Cruz (Argentina);
 el jardín de Floridablanca, primer parque público español, situado en la ciudad de Murcia;
 al Floridablanca, el barco del pirata José Gaspar, Gasparilla, cuyo nombre también se refiere al conde de Floridablanca.